Escambia County je jméno dvou okresů v USA:

 Escambia County (Alabama)
 Escambia County (Florida)